100 % Україна — українська версія американської телегри «Power of Ten», формату Sony Pictures, яка транслювалася на телеканалі 1+1 з 5 вересня до 1 листопада 2008 року. Ведуча — Ганна Безулик.

Головний приз — 1 мільйон гривень.

Правила гри 
Трьома провідними соціологічними агенціями України було проведено соціологічні опитування серед українців на тему побуту, культури, поглядів на історію, політику, життєвий досвід тощо. Учасникам гри необхідно просто вгадати, яка кількість мешканців України обрала ту, чи іншу відповідь

Перший тур 
В першому турі бере участь 2 гравці. Ведуча ставить питання і гравці протягом 10 секунд за допомогою маятника повинні вказати своє припущення по числу відсотків. Після цього оголошується вірна відповідь. Той гравець, відповідь якого виявиться ближчою до вірної, отримає 1 бал. Гравець, який набере 3 бали, переходить у другий тур

Другий тур 
В другому турі відбувалася гра на гроші. Гравець знаходиться в п'яти кроках від мільйону гривень, кожна правильна відповідь збільшує виграш в п'ятеро. Відповідь на 5 питання приносить гравцю мільйон гривень. Учаснику необхідно було вказати діапазон, в якому знаходиться правильна відповідь. З кожним наступним запитанням, значення діапазону зменшувалось:

Гравець може забрати свій виграш в будь-який момент до того, як він зафіксував свою відповідь. Також учасник може користуватися підказкою аудиторії — подивитися її припущення щодо вірної відповіді у вигляді діаграми. Якщо правильна відповідь не знаходиться у вказаному діапазоні, виграш зменшувався в п'ятеро

Запитання на 1 мільйон 
Якщо на 4 запитанні, на 125 тисяч гривень правильна відповідь знаходилась в діапазоні, яку вказав гравець, то відповідь не оголошувалася, а гравцю необхідно було відгадати точну відповідь.

Особливості української версії 
Особливістю української версії було те, що один із учасників кожної гри — відома особа.

Рейтинги та закриття програми 
Із самого початку, шоу «100 % Україна» на «1+1» стартувало з низькими показниками (рейтинг 2,63 % і частка 7,22 %, аудиторія 18+, загальнонаціональна панель GFK). Перші випуски програми виходили щоп'ятниці о 21:10. Потім, один випуск був показаний у неділю о 18:30. Але, оскільки керівництво каналу не було задоволеними рейтингами (2,16 % і частка 4,92 %, а в містах із населенням понад 50 тисяч осіб частка становила всього лише 2,94 %), «1+1» переніс вікторину на суботній ранок, о 9:55.

Усього було відзнято 9 випусків програми. Після їх виходу в ефір, телеканал закрив проект.

Посилання 

Телепередачі України
Телепрограми «1+1»